

Persone 
 Gagliaudo Aulari – personaggio della tradizione popolare e maschera carnevalesca di Alessandria
 Camillo Aulari – vescovo cattolico italiano

Altro 
 Lutzomyia aulari – insetto dell'ordine dei Diptera
 Mas d'Aulari – casa colonica nel villaggio di Pont d'Orrit, nel comune di Tremp in catalogna